Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Chine 
 124e division d'infanterie (Chine)

France 
 124e division d'infanterie (France)

Japon

URSS

Note